Ла Кардона има више значења:

 Ла Кардона (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кардона (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кардона (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кардона (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардона (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардона, Барбечос (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардона (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардона, Лас Агилиљас (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардона (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику